Lojze Ude je osebno ime več znanih Slovencev:

Lojze Ude starejši (1896 - 1982), pravnik in strokovnjak za narodnostna vprašanja
Lojze Ude mlajši (1936 - ), pravnik, sodnik, univ. profesor